Boksenberg steht für:
 Alexander Boksenberg (* 1936), britischer Physiker und Astronom
 (3205) Boksenberg, Asteroid des Hauptgürtels